Chistochina steht für:
 Chistochina (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Chistochina River, einen Fluss in Alaska
 Chistochina-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Chistochina Airport, einen Flughafen in Alaska